Расул Абдураим () — киргизский тхэквондист,уйгурского происхождения участник Олимпиад 2008 года и 2012 годов в составе команды Киргизии.

Карьера 
На Олимпийских играх в Пекине в категории до 68 кг проиграл бой в первом же круге против немцу  со счётом 0—1.

В 2012 году на Играх в Лондоне в категории до 80 кг также в первом круге уступил в бою против итальянца Мауро Сармьенто (1—5).

Примечания

Ссылки 
 Р. Абдураим на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года

Тхэквондисты Киргизии
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года